Groveton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Groveton (New Hampshire)
Groveton (Texas)
Groveton (Virginia)